U utorak 24. rujna 2019. u sklopu poetsko-glazbenog programa „Pjesnikinje u Lisinskom“ održan je najveći pjesnički Band Aid u Hrvatskoj pri čemu je 37 pjesnikinja recitiralo pjesmu „Ljubila bih te“ Ane Horvat. 

Poetsko-glazbenog programa „Pjesnikinje u Lisinskom“ održan je povodom obilježavanja trideste tribine „Razgovor s pjesnikinjom“ koju Ana Horvat vodi od travnja 2018. godine.  Tribina je, prvenstveno namijenjena neafirmiranim pjesnikinjama - amaterkama koje pišu dobru poeziju. Na taj način želi im se dati podrška i malo „vjetra u leđa“ da nastave pisati i pokušaju objavljivati ono što pišu i tako se afirmirati - što je u muškom uredničko-nakladničkom okruženju pomalo teško ostvarivo. Jubilej trideset tribina proslovaljen je najvećim susretom pjesnikinja u Hrvatskoj. Od prijavljenih 43 u KD Vatroslav Lisinski je nastupilo njih 39 a njih 37 sudjelovalo je u ovom velikom Pjesničkom Band Aidu. 

Sudionice pjesničkog Band Aida su: Vera Antolić, Barbara Baždarić, Božica Brkan, Zvjezdana Bubnjar, Ema Culi, Maja Cvek, Zdenka Ćavić, Ružica Kišur-Črlenec, Davorka Črnčec, Branka Grakalić, Ljiljana Grgić,, Cvijeta Grijak, Mira Jungić, Antonija Željka Kahlik, Marijana Kunjas, Sonja Kušec, Ljiljana Lipovac, Štefanija Ludvig, Slavica Mamić, Đurđica Marinić,, Gloria La Marr, Marija Tuga Neral,, Ljiljana Hidić Pasarićek, Ana Piršljin, Marica Planinšek, Lidija Puđak, Đurđica Garvanović-Porobija, Ljubica Ribić, Snježana Sić, Senka Slivar, Ajka Tiro Srebreniković, Jelena Stanojčić, Stela Stipetić, Dragica Šimić Gordana Šiško i Ljerka Vladović.

Inicijatori događanja „Pjesnikinje u Lisinskom“ i Pjesničkog Band Aida su: Ana Horvat i Slavko Nedić.

Vanjske poveznice 
[ http://lisinski.hr/hr/dogadanja/pjesnikinje-u-lisinskom/] Pjesnikinje u Lisinskom, pristupljeno 13. listopada 2019. 
[ https://hkm.hr/vijesti/cudenje-i-divljenje-u-lisinskom-uz-39-pjesnikinja/], Čuđenje i divljenje u Lisinskom uz 39 pjesnikinja, pristupljeno 13. listopada 2019. 

Kultura
Hrvatske književne manifestacije